Новак Джокович третий год подряд побеждает на дубайских соревнованиях.

Сеянные 

  Роджер Федерер (Финал)
  Новак Джокович (Титул)
  Томаш Бердых (Полуфинал, снятие с турнира)
  Михаил Южный (Первый раунд)

<ol start="5">
 Иван Любичич (Первый раунд, снятие с турнира)
 Виктор Троицки (Первый раунд)
 Маркос Багдатис (Первый раунд, снятие с турнира)
 Эрнест Гулбис ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка основного турнира
 Сетка квалификационного турнира

Теннисный чемпионат Дубая 2011